Wildenkogel kan syfta på:

Geografi

Österrike 

 Wildenkogel (bergstopp i Österrike), Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz, 
 Schönberg (berg i Österrike, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, lat 47,70, long 13,78), 

Robotskapade Österrikeförgreningar